Кубок Беларуси по футболу 2016/2017 — 26-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч впервые в истории прошёл в Гродно на поле ЦСК «Неман».

Обладателем Кубка 2-й раз в своей истории стало «Динамо-Брест» и получило право сыграть с чемпионом Беларуси сезона 2017 года в поединке за Суперкубок Беларуси 2018 года, а также получило право участия во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2017/18.

Формат 
Турнир стартует со стадии 1/32 финала. В этом раунде, а также в 1/16 финала хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) проводятся в сезоне 2016, 1/4 и более поздние — в сезоне 2017.

Финал турнира состоит из одного матча и играется на нейтральном поле.

1/32 финала 
На этой стадии приняли участие:
 4 победителя областных первенств (Коллективов Физической Культуры - КФК);
 13 клубов Второй Лиги (Д3);
 13 клубов Первой Лиги (Д2).

Клуб «Звезда-БГУ» (Д2) прошёл в следующий раунд автоматически.

Игры состоялись 10-12 июня 2016 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/16 финала 
На этой стадии примают участие:
 Звезда-БГУ;
 15 победителей 1/32 финала;
 16 клубов Высшей Лиги (Д1). 
13 июня прошла жеребьёвка.

Основная часть матчей была сыграна 8-10 июля 2016. Матчи с участием  БАТЭ, минского «Динамо» и солигорского «Шахтёра» были перенесены на сентябрь.

Результаты матчей данной стадии.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 состоялась 27 июля 2016. Игры данной стадии прошли 21 сентября.

Результаты матчей данной стадии.

1/4 финала 
Жеребьёвка четвертьфинала состоялась 22 сентября.

На данной стадии сильнейшие были определены по итогам двухматчевого противостояния. Матчи состоялись в марте 2017 года.

* - брестчане, прошли в следующий этап за счет гола на выезде.

1/2 финала 

Матчи состоятся 5 и 26 апреля.

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 26-й Кубок Беларуси (2016/2017)

Белоруссия
2016/2017